Королевская академия музыки была основана в Париже в  году указом короля Людовика XIV. Организация несколько раз меняла своё название в зависимости от политической ситуации, но суть оставалась прежней: это государственная структура развития музыкального и театрального искусства. В настоящее время существует как Парижская национальная опера. Организация управляет двумя театрами: Гранд-Опера (архитектор Шарль Гарнье, открыта в ) и Опера-Бастий (архитектор Карлос Отт, открыта в ) и собственной , старейшей в мире. , основанной в 1866 году и находящейся в Императорском павильоне Гранд-Опера, с 1932 года управляет Национальная библиотека Франции.

С начала основания Королевскую академию музыки — парижскую Оперу возглавляли:

 1669—1672 —  и Робер Камбер (основание Королевской академии музыки — Académie royale de Musique)
 1672—1687 — Жан-Батист Люлли
 1687—1698 — Франсин, Жан-Николя
 1698—1704 — Франсин, Жан-Николя и Горо, Гиацинт
 1704—1712 — Гийене, Пьер
 1712—1728 — Франсин, Жан-Николя и Dumont
 1728—1730 — Андре Кардинал (Детуш) 
 1730—1731 — Грюэ, Максимилиан-Клод
 1731—1733 — Леконт, Клод
 1733—1744 — Тюре, Эжен
 1744—1748 — Берже, Франсуа
 1748 — Гено де Трефонтен, Жозеф
 1749—1753 — Парижские городские власти
 1754 — Руайе, Жозеф Никола Панкрас
 1755—1757 — Луи Доминик Бонтан и Levasseur
 1757—1767 — Ребель, Франсуа и Франкёр, Франсуа
 1767—1769 — Пьер Монтан Бертон и Триаль, Жан-Клод
 1769—1772 — Довернь, Антуан и Жоливо, Николя-Рене
 1772—1775 — Ребель, Франсуа
 1775—1777 — Пьер Монтан Бертон
 1777—1780 — Девим дю Вальге, Анн Пьер Жак
 1780 — Пьер Монтан Бертон, Довернь, Антуан, Госсек, Франсуа-Жозеф
 1780—1782 — Довернь, Антуан
 1785—1790 — Довернь, Антуан
 1787—1790 — Управленческий комитет
 1790—1792 — Городской комиссариат (с 1791 — название меняется на Театр оперы — Théâtre de l'Opéra)
 1792—1796 — Франкёр, Франсуа и Селлерье, Жак (с 1793 под названием Театр искусств — Théâtre des Arts)
 1796 — Парни, Эварист
 1797—1799 — Городской комиссариат (с 1797 название: Республиканский театр искусств — Théâtre de la République et des Arts)
 1799—1800 — Девим дю Вальге, Анн Пьер Жак и Боне де Трейш, Жозеф Бальтазар
 1800—1801 — Девим дю Вальге, Анн Пьер Жак
 1801—1802 — Селлерье, Жак
 1802 — Морель де Шедевиль, Этьен (c 1802: Театр Оперы — Théâtre de l'Opéra; с 1804: Императорская академия музыки — Académie impériale de Musique)
 1803—1807 — Боне де Трейш, Жозеф Бальтазар
 1807—1816 — Пикар, Луи-Бенуа (с 1814: Королевская академия музыки — Académie royale de musique; с 1815: Императорская академия музыки / Королевская академия музыки — Académie impériale de musique / Académie royale de Musique)
 1816—Корон, Александр Этьен
 1817—1819 — Персюи, Луи Люк Луазо де
 1819—1821 — Виотти, Джованни Баттиста
 1821—1824 — Франсуа Абенек
 1824—1827 — Фредо Дюпланти, Рафаэль де
 1827—1831 — Люббер, Эмиль Тимоте
 1831—1835 — Верон, Луи
 1835—1839 — Дюпоншель, Анри 
 1839—1841 — Дюпоншель, Анри и Монне, Эдуар
 1841—1847 — Дюпоншель, Анри и Пилле, Леон
 1847—1849 — Дюпоншель, Анри и Рокплан, Нестор (с 1848: Театр Нации / Оперный театр Нации — Théâtre de la Nation / Opéra-Théâtre de la Nation)
 1849—1854 — Рокплан, Нестор (с 1850: Национальная академия музыки — Académie nationale de Musique; с 1851: Императорская академия музыки — Académie impériale de Musique)
 1854—1856 — Кронье, Франсуа Луи (с 1854: Императорский оперный театр — Théâtre impérial de l'Opéra)
 1856—1862 — Альфонс Руайе
 1862—1870 — Перрен, Эмиль
 1870 — Артистическое общество — Société des Artistes
 1871—1879 — Аланзье, Оливье (с 1871: Национальный оперный театр — Théâtre national de l'Opéra)
 1879—1884 — Огюст Вокорбей
 1884—1891 – Ритт, Жан и Гайяр, Педро
 1892 — Бертран, Эжен
 1893—1899 — Бертран, Эжен и Гайяр, Педро
 1899—1907 — Гейар, Педро
 1908—1914 — Мессаже, Андре и Бруссан, Леместен
 1915—1945 — Жак Руше; в  году происходит объединение Гранд-Опера и Опера-Комик
 1945 — Леманн, Морис (администратор театрального объединения), и Рейнальдо Ан (директор Национальной оперы) 
 1946—1951 — Ирш, Жорж
 1951—1955 — Леманн, Морис
 1955 — Жак Ибер
 1956—1959 — Ирш, Жорж
 1959—1962 — Аман Жюльен
 1962—1968 — Жорж Орик
 1968 — Шабо, Андре
 1969—1971 — Николи, Рене
 1971—1973 — Жан-Ив Даниель-Лесюр и Лефор, Бернар
 1973—1980 — Рольф Либерман (c 1978: Национальный театр Парижской оперы — Théâtre national de l’Opéra de Paris)
 1980—1982 — Лефор, Бернар
 1983—1986 — Божанкино, Массимо
 1986—1989 — Мартиноти, Жан-Луи
 1989—1991 — Ирш, Жорж-Франсуа, сын Жоржа Ирша (с 1989: Ассоциация Парижских оперных театров - Association des Théâtres de l'Opéra de Paris; с 1990: Парижская опера — Opéra de Paris)
 1991—1992 — Белаваль, Филипп
 1992—1995 — Крюзель, Жан-Поль (с 1994: Национальная парижская опера — Opéra national de Paris)
 1995—2004 — Галь, Юг
 2004—2009 — Жерар Мортье
 c 2009 — Жоэль, Николя

См. также 
Список директоров балетной труппы Парижской оперы

Композиторы Франции
 
Списки людей искусства
Дир